Renewal (2008), een documentaire uit 2008
Renewal (Kreator), een album van de Duitse band Kreator
Renewal (Dimmu Borgir), een lied van de Noorse band Dimmu Borgir